Dubai Duty Free Tennis Championships 2012 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 500 z cyklu Dubai Duty Free Tennis Championships rozgrywany w dniach 27 lutego–3 marca 2012 roku w Dubaju na kortach twardych o puli nagród 1 700 475 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2012 w tenisie ziemnym
2012